Plaats in Indonesië
 Tembokrejo (Gumuk Mas), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Tembokrejo (Muncar), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Tembokrejo (Purworejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java